Christian Meier (ur. 1929) – niemiecki historyk
 Christian Meier (ur. 1970) – peruwiański aktor i piosenkarz
 Christian Meier (ur. 1985) – kanadyjski kolarz